Искра Михайлова може да се отнася за:

 Искра Михайлова (р. 1982) – български политик от Възраждане
 Искра Михайлова (р. 1957) – български политик от ДПС